

Persone
 Alan Mario Sant (1980) – arbitro di calcio maltese
 Alcide Sant (1934-...) – calciatore italiano
 Alfred Sant – (1948) – politico e scrittore maltese
 Elio Sasso Sant (1911-...) – canoista italiano
 Gus Van Sant (1952) – regista, sceneggiatore, montatore, fotografo e musicista statunitense
 James Sant (1820-1916) – pittore inglese
 Samuel Rinnah Van Sant (1844-1936) – politico statunitense

Altro
 Sant – cognome italiano
 Șanț – comune rumeno della Transilvania
 Sant – stato principesco del subcontinente indiano